Hunton ist der Familienname folgender Personen:

 Eppa Hunton (1822–1908), US-amerikanischer Politiker (Senator) und General der Konföderiertenarmee im Sezessionskrieg
 Jonathan G. Hunton (1781–1851), US-amerikanischer PolitikerGouverneur des US-Bundesstaates Maine

Hunton ist zudem der Name zweier Dörfer in England